Hazari može značiti:

 Hazari, narod
 Hazari (zvjezdane staze), agresivna rasa u serijalu Zvjezdane staze (Zvjezdane staze: Voyager)